Loral Space & Communications, empresa de comunicação via satélite liderada 
 Loral Corporation,  fornecedora militar fundada no ano de 1948 em Nova Iorque por William Lorenz e Leon Alpert como Loral Electronics Corporation